Rubi puede referirse a:

Personas 
 Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi (1970-), exfutbolista y entrenador español;
 María Teresa Campilongo, Rubi (1954-), cantante argentina, líder de Rubi y los Casinos;

Literatura y televisión 
 Rubi (2010), serie de televisión filipina - basada en la obra de Yolanda Vargas Dulché y protagonizada por Angelica Panganiban, Jake Cuenca y Diether Ocampo.
 Rubí (telenovela de 2004)
 Rubí (serie de televisión)'
 Rubí (telenovela de 1968) Rubí (historieta) Rubí (película)''

Otros 
 Rubí, .